KV (каталог Кёхеля) — это полный список произведений Вольфганга Амадея Моцарта в хронологическом порядке.
 kv (пропускная способность, (м³/ч)/бар^0,5) — это объемный расход воды в м³/ч при её плотности 1000 кг/м³, проходящий через клапан при перепаде давления 100000 Па или 1 бар.